Pojem muslim označuje člena jedné ze dvou různých skupin lidí, označení se liší v psané formě velikostí počátečního písmene:

 muslim – člověk vyznávající islám
 Muslim – pojmenování etnického Bosňáka

Externí odkazy